Karlshagen steht für den Ortsnamen von

 Karlshagen, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

den deutschen Namen folgender Orte in Polen 
 Karolewo (Zblewo) (ehemals Karlshagen im Landkreis Preußisch Stargard, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Gmina Zblewo, Woiwodschaft Pommern
 Płonino (ehemals Karlshagen im Landkreis Kolberg-Körlin, Pommern), Ortschaft in der Gmina Rymań, Woiwodschaft Westpommern